Leading Swiss Agencies ist ein Interessenverband von Kommunikationsagenturen in der Schweiz.

Geschichte 

Der Verband wurde 1935 als Bund Schweizer Reklameberater (BSR) gegründet. Er wurde später in BSW Bund Schweizer Werbeagenturen und im Jahr 2001 in BSW Branchenverband Schweizer Werbe- und Kommunikationsagenturen umbenannt. Per Frühjahr 2005 erfolgte die Umbenennung in BSW Leading Swiss Agencies, und an der Mitgliederversammlung vom 10. Juni 2015 wurde der heutige Verbandsname Leading Swiss Agencies beschlossen.

Tätigkeit 

Die Vereinigung ist eine Standesorganisation, die die Interessen der Agenturen gegenüber Auftraggebern, Medien, Öffentlichkeit und Behörden vertritt. Dazu gehört beispielsweise die Durchsetzung gewisser Regeln bei der Agenturauswahl (sog. Pitches) oder das Engagement gegen gesetzliche Beschränkungen bei der Werbung für bestimmte Produkte (z. B. Alkohol, Tabak, Pharmazeutika). Zudem bietet der Verband seinen Mitgliedern verschiedene Dienstleistungen (Aus- und Weiterbildung, Stellenvermittlung, Rechtsberatung, Erarbeitung von Branchengrundsätzen und Musterverträgen), ist Veranstalter des schweizerischen Effie Awards und Partner des Clio Awards.

Zwar sind nur knapp 75 Unternehmen oder 7 Prozent aller in der Schweiz ansässigen Kommunikationsagenturen Mitglieder, diese verwalten aber zusammen rund zwei Drittel des schweizerischen Werbeaufwands, was rund 2.5 Mrd. Franken entspricht. Der Verband vertritt somit primär die grossen Agenturen des Landes, während mittlere und kleinere Agenturen in der ASW Allianz Schweizer Werbeagenturen organisiert sind.

Der Verband ist Mitglied von Kommunikation Schweiz (KS), dem 1925 gegründeten schweizerischen Dachverband der Werbeagenturen, Werbeauftraggebern und Medien.

Siehe auch 
 Liste der Wirtschaftsverbände der Schweiz

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Medienorganisation (Schweiz)
Wirtschaftsverband (Schweiz)
Verein (Zürich)
Gegründet 1935
Interessenverband